Картабай Атчабаров (1882 год, село Ойык — дата смерти неизвестна) — заведующий коневодством колхоза имени Чкалова Таласского района Джамбулской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родился в 1882 году в крестьянской семье в селе Ойык. Осиротев в десятилетнем возрасте, вынужден был батрачить. Во время коллективизации Таласской долины участвовал в раскулачивании баев. Был одним из организаторов колхоза имени Ельтая (позднее — колхоз имени Чкалова) Таласского района. Трудился в этом же колхозе табунщиком.

С 1936 года — заведующий колхозной коневодческой фермы, в которой в первые годы содержалось 34 лошадей. Занимался племенной работой лошадей карабаирской породы. Для улучшения характеристик местной лошади использовал производителей будённовской породы. Под его руководством за десять лет с 1937 по 1947 год поголовье колхозного табуна увеличилось в 12 раз. В 1948 году поголовье табуна достигло 806 голов. В 1947 году было выращено 158 жеребят от 158 кобыл. За получение высокой продуктивности животноводства в 1947 году удостоен звания Героя Социалистического Труда указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1977 года с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1948 году избирался депутатом областного Джамбульского и в другие годы — депутатом районного совета народных депутатов. В последующие годы колхозная конеферма ежегодно перевыполняла план по развитию коневодства. В 1953 году на ферме было выращено 245 жеребят от 245 кобыл.

В 1955 году участвовал во всесоюзной выставке ВДНХ.

В 1958 году вышел на пенсию.

 Сочинения
 Как я вырастил без отхода 610 жеребят, Казахстанская правда, 1947, 29 августа

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени

Примечания

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.
 
 Опыт работы передовиков коневодства/ Б. Х. Садыков, С. О. Омаров, Опыт и достижения передовиков животноводства Таласа, Алма-Ата, 1949, стр. 40 — 55

Ссылки 
 
Депутаты Джамбульского областного совета
Депутаты районных советов Казахской ССР